Elena Martín puede hacer referencia a:

Elena Martín Calvo, humorista y actriz española.
Elena Martín Crevillen, política española.
Elena Martín Vivaldi, poetisa española.
Elena Martín i Gimeno, actriz y directora española.